Vanmakt kan avse

 Vanmakt (musikgrupp) – en svensk blackmetalgrupp

Se även
 Inlärd hjälplöshet – ett apatiskt tillstånd av vanmakt